Хрящ-молочник (Lactarius) — рід базидіомікотових грибів родини Russulaceae.

Види 
Рід містить 400 видів:

Примітки

Посилання 
 
 
 
 

 
хрящ-молочник
Таксономічні списки (види)